Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1908 года () — первый чемпионат страны, прошёл по круговой системе. Чемпионом стал Джек де Гааз. Он дважды обыграл занявшего второе место Германа Хогланда.

Результаты 

1908 год в шашках
1908 год в Нидерландах